Jurgeleit ist der Nachname von:

 Andreas Jurgeleit (* 1960), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Daniel Jurgeleit (* 1963), ehemaliger deutscher Fußballspieler, derzeitiger Trainer
 Tim-Philip Jurgeleit (* 1989), deutscher Handballspieler